Angermann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Elisabeth Angermann (1883–1985), deutsche Malerin
 Clara Angermann (1754–nach 1809), deutsche Kunststickerin
 Constantin Theodor Angermann (1844–1911), deutscher Pädagoge und Klassischer Philologe
 Constanze Angermann (* 1964), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 David Angermann (1762–1806), deutschböhmischer Maler
 Ernst-Ingolf Angermann (* 1960), deutscher Politiker (CDU)
 Erich Angermann (1927–1992), deutscher Historiker
 Erich Angermann (Verbandsfunktionär) (1911–1968), deutscher Politiker (KPD, SED), Erster Sekretär des VKSK
 Franz Georg Angermann (1886–1939), Pädagoge, Heimvolkshochschule Sachsenburg
 Fritz Angermann (1906–1944), deutscher Sänger
 Otto Angermann (1875–1938), deutscher Fechter
 Josef Angermann (1912–1944), österreichischer Widerstandskämpfer und Kommunist
 Klaudiusz Angermann (1861–1922), polnischer Politiker, Mitglied des Österreichischen Abgeordnetenhauses

 Kurt Angermann (1898–1978), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident in Königsberg
 Lisa Angermann (* 1991), deutsche Köchin
 Louis Angermann (1861–1892), deutscher Architekt
 Norbert Angermann (* 1936), deutscher Historiker
 Peter Angermann (* 1945), deutscher Künstler
 Rudolf Angermann (1880–1954), deutscher Bibliothekar
 Sophie Angermann (1892–1973), deutsche Übersetzerin
 Ulrike Angermann (* 1962), deutsche Fernsehjournalistin
 Wilhelm Angermann (1944–2015), deutscher Basketballspieler

Angermann bezeichnet:
 Dorothea Angermann, ein Drama von Gerhart Hauptmann (verfilmt 1958)
 Angermann (Biermarke), eine Biermarke

Siehe auch:
 Ångerman